Franciaország
La Forêt-Auvray, település Franciaországban, Orne megyében
La Forêt-Fouesnant, település Franciaországban, Finistère megyében
La Forêt-du-Parc, település Franciaországban, Eure megyében
La Forêt-le-Roi, település Franciaországban, Essonne megyében
La Forêt-Sainte-Croix, település Franciaországban, Essonne megyében
La Forêt-sur-Sèvre, település Franciaországban, Deux-Sèvres megyében
La Forêt-du-Temple, település Franciaországban, Creuse megyében
La Forêt-de-Tessé, település Franciaországban, Charente megyében